Colin Baker (1934–2021) válogatott walesi labdarúgó
 Colin Baker (1943) angol színész